Le championnat de Moldavie de football 2012-2013 est la  de ce championnat. Pour cette saison, 12 clubs évoluent dans la Divizia Națională et rencontrent trois fois chacun de leurs adversaires. À l'issue de la compétition, l'avant dernier et le dernier du classement sont relégués et remplacés par le champion et le vice-champion de Divizia A, la deuxième division moldave.

C'est le tenant du titre, le Sheriff Tiraspol, qui remporte à nouveau la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec quatorze points d'avance sur le Dacia Chișinău et seize sur le FC Tiraspol, vainqueur de la Coupe de Moldavie. C'est le douzième titre de champion de Moldavie de l'histoire du Sheriff Tiraspol.

Participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Liens externes 
 Site officiel
 Le championnat de Moldavie de football sur le site de l'UEFA

Championnat de Moldavie de football
Moldavie
2012 en Moldavie
2013 en Moldavie